Huiyuan bezeichnet:

 den Mönch Huiyuan (Buddhist) (chin. 慧远/慧遠; 334–416) aus der Zeit der Östlichen Jin-Dynastie, 1. Patriarch der chinesischen Schule des Reinen Landes (chin. Jingtu zong 淨土宗 jìngtǔzōng)
 den buddhistischen Mönch Huiyuan (chin. 慧远/慧遠; 523–592), aus der (Südlichen) Dilun-Schule (Dashabhumika-Schule) aus dem Jingying-Kloster (chin. Jingying si 淨影寺), siehe Huiyuan (Jingying-Kloster)
 den buddhistischen Mönch Huiyuan (chin. 慧苑; 673–?) aus der Zeit der Tang-Dynastie, Verfasser des Dafang guangfo huayanjing yinyi (chin. 大方广佛华严经音义) zur phonetischen Notation und Paraphrase des Avatamsaka-Sutras, siehe Huiyuan (Tang-Dynastie)
 die Großgemeinde Huiyuan (chin. 惠远镇) im Kreis Huocheng des Autonomen Bezirks Ili im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China, siehe Huiyuan (Huocheng)
 die Gemeinde Huiyuan (chin. 会元乡) im Stadtbezirk Shuncheng der bezirksfreien Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Huiyuan (Shuncheng)
 die China Huiyuan Juice Group, ein Getränkehersteller in der Volksrepublik China